Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Портланд трејлблејзерсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Д

Ђ

Е

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Ф

Х

Џ

Ш 

Кошаркаши Портланд трејлблејзерса
Списак кошаркаша НБА клубова